Collierville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Collierville (Kalifornien)
 Collierville (Tennessee)